London Sevens 2005 – piąta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju London Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 czerwca 2005 roku na Twickenham Stadium w Londynie będąc szóstym turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Twickenham Stadium zawody były szóstym turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy i rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2005 roku.

W pierwszym dniu najbardziej zacięta była rywalizacja w grupie B, gdzie o awansie do ćwierćfinałów zadecydowała różnica małych punktów, formą imponował natomiast Joe Rokocoko. W turnieju zwyciężyli reprezentanci RPA, którzy w fazie pucharowej kolejno pokonali Australię, Nową Zelandię i obrońców tytułu, Anglików. Ćwierćfinałowe zwycięstwo Nowozelandczyków nad Francją dało im szósty z rzędu triumf w klasyfikacji generalnej cyklu. Najwięcej przyłożeń i punktów w zawodach zdobył Samoańczyk David Lemi.

Turniej był transmitowany na żywo m.in. przez stacje Sport+, ITV, Setanta Sports, Sport TV czy TVNZ.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
London Sevens